Existen o existieron varios conventos de las Brígidas a lo largo de España; a saber:
convento de Santa Brígida de Valladolid;convento de las Brígidas de Lasarte-Oria; y 
'''convento de las Brígidas de Vitoria.